HIP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Headingly (Australia)
 HIP – Human Information Processing, in italiano Elaborazione umana dell'informazione,  modello della psicologia cognitiva che considerava la mente umana come un elaboratore di informazioni 
 HIP – Host Identity Protocol, protocollo di comunicazione di rete
 HIP – sigla del catalogo stellare Hipparcos